RCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reconquista (Argentina)